Исак Аријага има више значења:

 Исак Аријага, Норијега (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Исак Аријага, Санта Ана Мансера (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику